— город в Японии, находящийся в префектуре Осака.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Осака региона Кинки. С ним граничат города Хираката, Неягава, Сидзёнавате, Икома.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается сакура, цветком — рододендрон, птицей — Phasianus versicolor.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Города префектуры Осака